Генна́дий Ива́нович Миро́нов (род. 1944) — советский, российский музыкант, дирижёр, Заслуженный работник культуры Карельской АССР (1983), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).

Биография 
Учился в музыкальной школе. Окончил в 1964 году Казанское музыкальное училище по классу баяна (преподаватель А. М. Герасимов).

В 1972 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию по классу баяна и классу дирижирования (преподаватели — Д. А. Матюшков, В. Р. Столяр).

В 1972—1973 годах работал преподавателем в музыкальном училище Тольятти.

В 1974—1998 годах — преподаватель Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, руководитель студенческого оркестра русских народных инструментов.

С декабря 1974 года — основатель и руководитель оркестра русских народных инструментов «Онего» в Петрозаводске.

В 2000 году удостоен звания Почётный гражданин Петрозаводска.

Лауреат премии Республики Карелия «Сампо» (2013).

Семья 
Супруга — Нина Ивановна Дорошина — Заслуженный работник культуры Республики Карелия и Российской Федерации.
Сын — Алексей — солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 224—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Гипноз музыки
 Оркестр «Онего» отметил 40-летний юбилей

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Петрозаводской консерватории
Заслуженные работники культуры Карельской АССР
Лауреаты премии «Сампо»
Почётные граждане Петрозаводска
Педагоги Тольятти